Con il termine tarsectomia si intende:

Tarsectomia, intervento chirurgico effettuato sul tarso del piede
Tarsectomia, intervento chirurgico effettuato sul tarso della palpebra dell'occhio